New Vienna kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Vienna (Iowa)
New Vienna (Ohio)